Lake Ellsworth bezeichnet

 Lake Ellsworth (Antarktika), einen See im Ellsworthland, Antarktika
 Lake Ellsworth (Vereinigte Staaten), einen See im US-Bundesstaat Oklahoma
 Lake Ellsworth, einen Stadtteil der Stadt Greenville im US-Bundesstaat North Carolina

Siehe auch:
 Ellsworth Lake